Половников (Половникова) — фамилия.

Половников 
 
 Половников, Денис Александрович (род. 1975) — бронзовый призёр чемпионата мира 2005 года по хоккею с мячом.
 Половников, Филимон Милентьевич (1924—1987) — бригадир комплексной полеводческой бригады, Герой Социалистического Труда.

Половникова 
 Половникова, Екатерина Львовна (род. 1982) — шахматистка.
 Половникова, Светлана Александровна (род. 1946) — музейный деятель, краевед.

См. также 
 Половикова